GT8N ist die Bezeichnung folgender Straßenbahnfahrzeuge:
 Von MAN, AEG, Adtranz und Bombardier hergestellte achtachsige Gelenkwagen in normalspuriger Ausführung, siehe GTxN/M/S
 Von Duewag hergestellte achtachsige Gelenkwagen mit Niederflurmittelabteil in Freiburg im Breisgau, siehe VAG GT8#Dritte Serie (1990/91)
 Umgebaute GT6 der Straßenbahn Mannheim/Ludwigshafen, die zu GT8 erweitert wurden und ein Niederflurmittelabteil erhielten